Kazimierz Rybiński (zm. 1787) – kasztelan kruszwicki
 Kazimierz Andrzej Rybiński  (1924-2011) – polski lekarz